Erik Abrahamsson (1898-1965), athlète suédois ;
 Henock Abrahamsson (1909-1958), joueur international de football suédois ;
 Jared Abrahamson (né en 1987), acteur canadien ;
 Laurel Abrahamson (née en 1986), joueuse de volley-ball américaine ;
 Lenny Abrahamson (né en 1966), réalisateur irlandais ;
 Werner Abrahamson (1744-1812), écrivain danois et militaire de carrière.